Richard Dixon (zeiler) (1865-1949), Brits zeiler
 Richard Dixon (wetenschapper) (1930), Brits wetenschapper
 Richard Dixon (acteur) acteur